Совіак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Совіак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер